Беллуа́-Сен-Леона́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північ від Парижа, 29 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Персоналії 
 Філіпп Леклерк ( 1902 - 1947) — французький генерал часів Д Беллуа-Сен-Леонар, Франція — 28 листопадаругої світової війни, маршал Франції.

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Беллуа-Сен-Леонар на сайті французького Національного інституту географії
 Беллуа-Сен-Леонар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беллуа-Сен-Леонар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма